Нелюбинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Нелюбинка — село в Тарановском районе Костанайской области, ликвидировано в 2017 г.

Россия 
 Нелюбинка — деревня в Алексинском районе Тульской области.